

Taguatinga est une région administrative du District fédéral
 Taguatinga est une municipalité de l'État du Tocantins